

Trasporti 
 F23 – linea dei traghetti di Berlino

Altro 
 Modello F23 – modello tributario italiano